Le tournoi de tennis de Canton est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2006, classée en catégorie Tier III, se dispute du  au .

Anna Chakvetadze remporte le simple dames. En finale, elle bat Anabel Medina Garrigues, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Li Ting et Sun Tiantian.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Canton
 Saison 2006 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2006
Canton
Sport en Chine en 2006
Tennis en septembre 2006
Tennis en octobre 2006